Gautami ist in der indischen Mythologie:

 Beiname der Göttin Durga
 Gautami (Rakshasi), ein weiblicher Dämon